АД «Альмерия» () — бывший испанский футбольный клуб из города Альмерия, в автономной области Андалусия. Клуб основан в 1971 году, в 1982 году был расформирован в связи с банкротством. Домашние матчи «АД Альмерия» проводила на арене «Хуан Рохас», вмещающей 13 468 зрителей. За свою историю «АД Альмерия» провёл 2 сезона в «Примере», в сезоне 1979/80 он занял в ней 9-е место, а в следующем сезоне 18-е место.

Сезоны по дивизионам 
 Примера — 2 сезона
 Сегунда — 2 сезона
 Сегунда Б — 1 сезон
 Терсера — 5 сезонов
 Региональная лига — 1 сезон

Достижения 
 Сегунда
 Победитель: 1977/78
 Сегунда Б
 Победитель: 1978/79

Футбольные клубы Испании
Футбольные клубы Испании, прекратившие существование
Спорт в Альмерии
Футбол в Андалусии